Dödtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Dödtjärnen, Västmanland, sjö i Fagersta kommun, 
Dödtjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Dödtjärnen (Föllinge socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Dödtjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Dödtjärnen (Offerdals socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun, 
Dödtjärnen (Ströms socken, Jämtland), sjö i Strömsunds kommun, 
Dötjärnen, sjö i Åre kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn